Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku – jeden z 5 instytutów Uniwersytetu w Białymstoku.

Kierunki kształcenia 
Dostępne kierunki:
 Socjologia (studia I i II stopnia) 
 Socjologia, specjalność komunikacja społeczna (studia II stopnia)

Władze Instytutu 
W roku akademickim 2019/2020:

Struktura organizacyjna

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu w Białymstoku